Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022
Турнір виграв іспанець Рафаель Надаль, здолавши у фіналі росіянина Данила Медведєва з рахунком 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5. Для нього це друга перемога в чемпіонаті Австралії, тож він виграв кожен із мейджорів принаймні два рази. Крім того для Надаля це рекордний 21-ий грендслем.

Чемпіон 2021 року Новак Джокович не зміг захищати титул, оскільки його візу перед турніром скасували через недотримання ним заходів запобігання епідемії COVID-19. Рафаель Надаль намагатиметься виграти рекордний 21 турнір Великого шолома в одиночному розряді, перевищивши теперішій рекорд, який він ділить із Джоковичем та Роджером Федерером. Надаль також намагатиметься стати другим тенісистом відкритої ери після Джоковича, який виграв би усі мейджори принаймні двічі.

Данило Медведєв та Александер Цвереф боролися за право називатися першою ракеткою світу. Для цього комусь із них потрібно було виграти титул. Оскільки жодному з них не вдалося виграти турнір, Новак Джокович зберіг вищий щабель рейтингу за собою.

Інцидент з візою Джоковича 

Новак Джокович був переможцем трьох попередніх турнірів, але його можливіть захищати титул поставили під сумнів, коли йому відмовили у візі. Попри те, що у нього була довідка, яка звільняла його від обов'язкового щеплення, австралійська прикордонна служба підтвердила, що після восьмигодинної затримки в мельбурнському аеропорті віза Джоковича скасована, і йому буде відмовлено у в'їзді в країну через відсутність документів, які звільнили б його від вимоги обов'язкового щеплення. Шукаючи захисту від депортації, Джокович спробував звернутися до суду. Федеральний суд із громадських і сімейних справ виніс рішення на його користь, звелів звільнити його та постановив, що федеральний уряд повинен оплатити його судові видатки.
14 січня міністр з питань імміграції Алекс Гок скасував візу Джоковича на в'їзд в Австралію. Джокович подав апеляцію, але 16 січня троє федеральних суддів відмовили йому.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Cіяні
Розсіювання базується на рейтингу ATP за станом на 10 січня 2022 року. Ранг і очки вказано станом на 17 січня 2022 року.

У результаті пов’язаних з пандемією коригувань у рейтинговій системі та змін до календаря туру ATP  у 2020 та 2021 роках рейтинг гравців після турніру може бути скореговано так:
 Гравцям, які захищають очки з турніру 2020 року, ці очки будуть замінені на більше з їхніх очок з 2021 або 2022 року (очки з 2021 року залишаться дійсними наприкінці турніру 2022 року, оскільки турнір 2021 року відбувся пізніше в календарному році).
 Гравцям, які захищають очки з турніру 2021 року, ці очки будуть замінені на очки 2022 року, лише якщо останні вищі.
 Гравці, що мають очки з турніру 2021 року, які все ще зараховують до їхнього рейтингу 31 січня 2022 року, втратять їх 21 лютого 2022 року (через 52 тижні після турніру 2021 року);  будь-які очки  2021 року буде віттоді замінено на очки 2022 року.
 Гравцям, які не захищають очки в турнірах 2020 або 2021 року, вирахують 19-й найкращий результат і замінять його очками з турніру 2022 року.

Зауважте, що це інша система коригування рейтингу, ніж та, що використовується WTA для жіночих змагань.

† Гравець захищає очки з  2020 Bangkok Challenger.
§ Гравець захищає очки з 2020 ITF, які будуть замінені на наступний найкращий результат.

Знялися
Наступні гравці були б сіяними, але знялися перед початком турніру.

† Очки гравця за  2020 рік замінять очками за 2021 рік, які пропадуть чеерз три тижні після закінчення турніру 2022 року.

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди 

Джерело:

Відібралися з кваліфікації

Щасливі лузери

Знялися 
Before the tournament

Посилання

Зовнішні посилання
Draw information 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2022 Australian Open Men's Singles draw 
 2022 Australian Open – Men's draws and results  at the Міжнародна федерація тенісу

Men's Singles
Australian Open

2022 в австралійському спорті